Amolinia, monotipski biljni rod iz porodice glavočika cjevnjača smješten u tribus Eupatorieae. Jedina vrsta je A. heydeana iz Chiapasa, Gvatemale i Salvadora.

Sinonimi 
 Eupatorium heydeanum B.L.Rob.

Izvori 

Eupatorieae